Manuel I Gran Comneno (, Manouēl I Megas Komnēnos; Trebisonda,  1218-Trebisonda, marzo de 1263) fue emperador de Trebisonda desde 1238 hasta 1263. Fue el segundo hijo de Alejo I, el primer emperador de Trebisonda, y Teodora Axuchina. Sucedió a su hermano, Juan I Axuchos. A pesar de su supuesta capacidad militar, Trebisonda se convirtió o siguió siendo un vasallo de los turcos selyúcidas, y después de la Batalla de Köse Dağ en 1243, de los mongoles de Persia. Las fuerzas trapisondesas sirvieron en la batalla como vasallos selyúcidas. Las fuerzas selyúcidas fueron destruidas con la derrota y el Sultanato de Rüm comenzó a declinar.

En 1253, Manuel negoció una alianza dinástica con el rey Luis IX de Francia, por la cual esperaba asegurar la ayuda de los cruzados contra los selyúcidas y Láscaridas de Nicea, pero Luis le aconsejó buscar una esposa en el Imperio Latino de Constantinopla. Jean de Joinville da testimonio de la riqueza de Manuel, diciendo que envió a Luis: «varios objetos preciosos como regalo, entre otros, arcos hechos de la madera del sorbus, cuyas hendiduras de flecha encajaban en el arco, y cuando eran liberadas, se podía ver que eran muy afiladas y bien hechas.»

La destrucción de Bagdad por Hulagu Kan en 1258 reavivó la ruta comercial norte de Armenia y la parte superior del valle del Éufrates a Erzurum y luego a través del paso de Zigana a Trebisonda. Esta ruta comercial provocó el comienzo de la prosperidad comercial de Trebisonda, porque los bienes de la Ruta de la Seda fueron transportadas ahora a Trebisonda y el Mar Negro, en lugar del Mediterráneo. Aunque algunas monedas de bronce han sido atribuidas a Alejo I, y los aspers de plata fueron acuñados sin duda por Juan, Manuel acuñó tanto monedas de bronce como monedas de plata. Las monedas trapisondesas circularon ampliamente fuera del imperio, especialmente en Georgia.

Manuel reconstruyó el monasterio de Santa Sofía en Trebisonda entre 1250 y 1260. Eastmond describe la iglesia de Manuel como «el mejor monumento imperial bizantino sobreviviente de su época». Cuando Miguel VIII Paleólogo recuperó Constantinopla del Imperio Latino en 1261 exigió sin éxito que Manuel abandonara su pretensión a la sucesión bizantina.

Matrimonios e hijos 
Manuel se casó tres veces y dejó varios hijos, cuatro de los cuales reinaron después de él. Con su primera esposa, Ana Xylaloe, una noble trapisondesa, tuvo a:

Andrónico II, que le  sucedió como emperador.

Con su segunda esposa, Rusudan de Georgia, tuvo a:

Teodora, que fue emperatriz de Trebisonda

Con su tercera esposa, Irene Siricaina, otra mujer de la nobleza trapisondesa, tuvo cuatro hijos:

Jorge
Hija desconocida, que se casó con el rey Demetrio II de Georgia
Hija desconocida
 Juan II.

Ancestros

Bibliografía 
Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991.
W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.
A. Eastmond, Art and identity in thirteenth-century Byzantium: Hagia Sophia and the empire of Trebizond, Burlington, VT: Ashgate, 2004

Referencias

Enlaces externos 

Emperadores de Trebisonda
Bizantinos del siglo XIII
Dinastía de los Grandes Comnenos
Monarcas ortodoxos